Plaats in Indonesië
Kapa (Luhak Nan Duo), een plaats in het regentschap West-Pasaman van de provincie West-Sumatra
Kapa (Peusangan), een plaats in in het regentschap Bireuen van de provincie Atjeh, Sumatra